O 1º de Maio Esporte Clube foi um clube de futebol brasileiro, sediado em Brasília, no Distrito Federal, fundado em 1º de maio de 1960. O clube pertencia ao então Departamento de Limpeza Pública da Prefeitura do Distrito Federal.

Histórico 
A primeira competição oficial pela Federação Desportiva de Brasília em que o 1º de Maio Esporte Clube participou foi em 2 de junho de 1963.

Em 12 de janeiro de 1964, após a contratação de Juvenal Francisco Dias, ex-zagueiro da Seleção Brasileira, o 1º de Maio venceu o jogo para o Unidos de Sobradinho por 5x2, no Estádio Israel Pinheiro. No mesmo ano, em 25 de fevereiro, houve uma reforma nos estatutos da Federação e foi criada a Divisão de Futebol Profissional, e, foi filiado o 1º de Maio.

No dia 8 de março de 1964 o 1º de Maio Esporte Clube participou do Torneio “Prefeito Ivo Magalhães” juntamente com os clubes Rabello Futebol Clube, Colombo e Luziânia.

O último jogo oficial do clube foi em 22 de novembro de 1964, no qual perdeu para o clube Defelê por 3x2.

Após um longo período fora dos gramados, disputou um jogo amistoso em 14 de fevereiro de 1965 contra o Luziânia e foi derrotado por 3x2. Em 7 de março do mesmo ano, disputou outro amistoso contra o Grêmio e perdeu a partida por 3x0.

Diretoria 
Em 31 de agosto de 1964 foi realizada a eleição e composição da nova diretoria do 1º de Maio Esporte Clube.

Primeira diretoria 

Em 27 de janeiro de 1965 foi eleita uma nova diretoria para o clube.

Segunda diretoria

Conselho fiscal 

Clubes de futebol extintos de Brasília